Угунскрустс () — огненный крест.

 Угунскрустс — традиционный символ латышской мифологии, по форме имеет вид свастики и часто встречается в традиционных тканях и вышивках.
  — латвийская националистическая организация, существовавшая в 1932—1933 годах. Была прямым предшественником партии «Перконкрустс».

Примечания